Woodston kan syfta på följande platser::

 Woodston, England – en ort i Peterborough, Cambridgeshire, England
 Woodston, Kansas – en ort i Rooks County, Kansas, USA
 Woodstone – en ort i Little Lumley, Durham, England